Sueki bezeichnet:

 Sue-Keramik (jap. , Sue-ki), eine Form dunkelgrauer unglasierter Keramik aus der Kofun-, Nara- und Heian-Zeit

Sueki ist der Familienname folgender Personen:

 Fumihiko Sueki (* 1949), japanischer Religionshistoriker
 Hiroya Sueki (* 1997), japanischer Fußballspieler